Latin Tropical Airplay (ранее известный как Tropical/Salsa) — музыкальный хит-парад журнала Billboard, появившийся в 1994 году и включающий в себя композиции в стиле карибской тропической музыки, таких жанров как сальса, меренге, бачата, кумбия и валленато. Формирование позиций в чарте основывается на ротации песен на радио. Хит-парад выходит раз в две недели, чередуясь с Latin Rhythm Airplay.

Исполнители с наибольшим количеством синглов #1

Лучшие синглы по итогам года 
 1996: «Ironia», Фрэнки Руис
 1997: «Inolvidable», Фрэнки Негрон
 1998: «Suavemente», Элис Креспо
 1999: «El Niagara en Bicicleta», Хуан Луис Герра
 2000: «A Puro Dolor», Son by Four
 2001: «Me Da Lo Mismo», Виктор Мануэль
 2002: «La Agarro Bajando», Джильберто Санта Роза
 2003: «Seduceme», La India
 2004: «Tengo Ganas», Виктор Мануэль
 2005: «Lo Que Pasó, Pasó», Daddy Yankee
 2006: «Que Precio Tiene el Cielo», Марк Энтони
 2007: «Mi Corazoncito», Aventura
 2008: «Te Quiero», Flex
 2009: «Por un Segundo», Aventura
 2010: «Dile al Amor», Aventura

Примечания 

 

Чарты Billboard
Хит-парады США